De African Cup of Nations 1972 was de achtste editie van de Afrika Cup, het kampioenschap voor nationale voetbalelftallen. Het vond plaats van 23 februari tot en met 5 maart in Kameroen. Er werd gespeeld in Yaoundé en Douala. Kameroen (gastland) en Soedan (titelverdediger) waren automatisch geplaatst voor de eindronde.

Kwalificatie

Eerste ronde

Marokko door naar de tweede ronde.

Egypte door naar de tweede ronde.

Kenia door naar de tweede ronde.

Ivoorkust door naar de tweede ronde.

Guinee door naar de tweede ronde.

Mauritius door naar de tweede ronde.

Mali door naar de tweede ronde.

Congo-Brazzaville door naar de tweede ronde.

Zambia door naar de tweede ronde.

Togo door naar de tweede ronde.

Congo-Kinshasa door naar de tweede ronde.

Oppervolta trok zich terug. Ghana door naar de tweede ronde.

Tweede ronde

Mali geplaatst voor het hoofdtoernooi.

Congo-Brazzaville geplaatst voor het hoofdtoernooi.

Kenia geplaatst voor het hoofdtoernooi.

Marokko geplaatst voor het hoofdtoernooi.

Togo geplaatst voor het hoofdtoernooi

Zaïre geplaatst voor het hoofdtoernooi

Gekwalificeerde landen

 t = titelverdediger, g = gastland
 * 3 deelnames van Congo-Kinshasa inbegrepen

Speelsteden

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
5 doelpunten
  Fantamady Keita

4 doelpunten
  Jean-Michel M'Bono
  Edmond Apéty Kaolo

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

1972
Voetbal in 1972
Voetbal in Kameroen
Sportevenement in Kameroen